Sankt Hippolyt, Sankt Hippolytus oder Heiliger Hippolyt steht für:

 Hippolyt von Rom (um 170–235), Kirchenvater und Gegenpapst 
 Sankt Hippolyt, Gedenktag des Heiligen, siehe 13. August #Feier- und Gedenktage
 Hippolytuskloster, Gründungskern von St. Pölten, Niederösterreich, siehe Bistumsgebäude St. Pölten
 Hippolytuskloster, ehemaliges Benediktinerkloster in Zobor, heute Slowakei, siehe Kloster Zobor

Siehe auch:
 Hippolytkirche, Kirchen, die nach Hippolyt von Rom benannt sind